Rívá může být:

 Rívá (město) – město v Madhjapradéši v Indii
 Rívá (okres) – okres v Madhjapradéši v Indii
 Rívá (stát) – historický knížecí stát v Indii
 Narmada – řeka v Indii dříve nazývaná Rívá